Kirchdorf může označovat:

 Kirchdorf an der Iller – obec v Bádensku-Württembersku v Německu
 Kirchdorf am Inn – obec v Bavorsku v Německu
 Kirchdorf an der Amper – obec v Bavorsku v Německu
 Kirchdorf im Wald – obec v Bavorsku v Německu
 Kirchdorf (Dolní Bavorsko) – obec v Bavorsku v Německu
 Kirchdorf (Horní Bavorsko) – obec v Bavorsku v Německu
 Kirchdorf (Dolní Sasko) – obec v Dolním Sasku v Německu
 Kirchdorf (Mecklenbursko – Přední Pomořansko) – obec v Meklenbursku-Předním Pomořansku v Německu

 Okres Kirchdorf an der Krems – okres v spolkové zemi Horní Rakousy
 Kirchdorf an der Krems – hlavní město stejnojmenného okresu v Rakousku
 Kirchdorf am Inn (Rakousko) – obec v okrese Ried im Innkreis v Horních Rakousích
 Kirchdorf in Tirol – obec v okrese Kitzbühel v Tyrolsku v Rakousku

 Kirchdorf (Švýcarsko) – obec v kantonu Bern ve Švýcarsku

 historické názvy
 Spišské Podhradí () – město na Slovensku
 Kościelec (Koło) () – obec ve Velkopolském vojvodství
 Siedlec (Wolsztyn) () – obec ve Velkopolském vojvodství

Externí odkazy